Čapek oder Capek ist der Name folgender Personen:

 František Čapek (1914–2008), tschechoslowakischer Kanute
 Franz Capek (1857–1938), mährisch-österreichischer Orgelbauer
 Helena Čapková (1886–1961), Schwester der Gebrüder Čapek, Josef und Karel.
 Jan Čapek, tschechischer Schriftsteller und Geistlicher des 14./15. Jahrhunderts
 Jan Čapek ze Sán (1427–1445), Anführer der Hussiten
 Josef Čapek (Komponist) (Joseph Czapek) 1825–1915, böhmischer Komponist
 Josef Čapek (1887–1945), tschechischer Maler, Bruder von Karel und Helena
 Karel Čapek (1890–1938), tschechischer Schriftsteller, Bruder von Josef und Helena
 Karel Matěj Čapek-Chod (1860–1927), tschechischer Schriftsteller
 Norbert Čapek (1870–1942), gemeinsam mit seiner Frau Mája Begründer der tschechischen Unitarischen Kirche
 Wolfgang Capek (* 1956), österreichischer Organist

Čapek oder Capek ist:
 (1931) Čapek, ein nach Karel Čapek (1890–1938) benannter Asteroid

Siehe auch:
 Czapek